Název Nové Domky má více sídel:
 Nové Domky (Loučovice) – část obce Loučovice v okrese Český Krumlov
 Nové Domky (Rozvadov) – část obce Rozvadov v okrese Tachov

základní sídelní jednotky
 Nové Domky (Hradec Králové) – základní sídelní jednotka města Hradec Králové v okrese Hradec Králové
 Nové Domky (Karlovy Vary) – základní sídelní jednotka města Karlovy Vary v okrese Karlovy Vary
 Nové Domky (Rapotín) – základní sídelní jednotka obce Rapotín v okrese Šumperk
 Nové Domky (Svojkov) – základní sídelní jednotka obce Svojkov v okrese Česká Lípa
 Nové Domky (Trutnov) – základní sídelní jednotka města Trutnov v okrese Trutnov
 Nové Domky (Velký Beranov) – základní sídelní jednotka obce Velký Beranov v okrese Jihlava
 Nové domky (Žacléř) – základní sídelní jednotka obce Žacléř v okrese Trutnov